Loubet ist der Familienname folgender Personen:

 Charly Loubet (1946–2023), französischer Fußballspieler
 Émile Loubet (1838–1929), französischer Staatspräsident 1896–1906
 Julien Loubet (* 1985), französischer Radrennfahrer
 Pierre-Louis Loubet (* 1997), französischer Rallyefahrer
 Yves Loubet (* 1958), französischer Rallyefahrer

Siehe auch:
 Loubet-Küste, Küstenabschnitt im Westen der Antarktischen Halbinsel